Criptografia de corba el·líptica
 Consell de les Comunitats Europees